Naustajaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Naustajaure (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (16 km²)
Naustajaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (7,5 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn